Huttusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Huttusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,61, long 26,77),  (1 ha)
2. Huttusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 29,49),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar